yakuza – członek tradycyjnych japońskich grup przestępczych
 Yakuza – rodzaj pluskwiaków
 Yakuza – amerykańska grupa muzyczna
 Yakuza – przygodowa gra akcji na konsolę PlayStation 2
 yakuza eiga – japoński gatunek filmowy
 Yakuza – film z 1974 roku